Kalinowo () ist der Name von Orten in Polen und in Russland:

Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Kalinowo (Powiat Ełcki) (Kallinowen, 1938–1945 Dreimühlen, Kreis Lyck, Ostpreußen)
 Kalinowo (Giżycko) (Kallinowen, Kreis Lötzen, Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Lebus:
 Kalinowo (Skąpe) (Goldbach, Kreis Züllichau-Schwiebus, Brandenburg)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Kalinowo (Długosiodło),Powiat Wyszkowski
 Kalinowo (Obryte), Powiat Pułtuski
 Kalinowo (Ostrów Mazowiecka), Powiat Ostrowski
 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Kalinowo (Piątnica), Powiat Łomżyński
 Kalinowo (Puńsk), Powiat Sejneński
 Kalinowo (Szumowo), Powiat Zambrowski

Russland:
 in der Oblast Belgorod:
 Kalinowo (Belgorod)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Kalinowo (Kaliningrad, Nesterow), Siedlung im Rajon Nesterow (Alt Budupönen, 1938–1946 Altpreußenfelde, Kreis Stallupönen (Ebenrode), Ostpreußen)
 Kalinowo (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk (Tolklauken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 in der Oblast Kaluga:
 Kalinowo (Kaluga)
 in der Republik Mordwinien:
 Kalinowo (Mordwinien)
 in der Oblast Moskau:
 Kalinowo (Moskau)
 in der Oblast Nowgorod:
 Kalinowo (Nowgorod)
 in der Oblast Swerdlowsk:
 Kalinowo (Swerdlowsk)
 in der Oblast Twer:
 Kalinowo (Twer)
 in der Oblast Wologda:
 Kalinowo (Wologda)
 in der Oblast Woronesch:
 Kalinowo (Woronesch, Gribanowski), im Rajon Gribanowski
 Kalinowo (Woronesch, Nowochopjorsk), im Rajon Nowochopjorsk